Авл Постумій Альбін () — преномен, номен і когномен діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Постуміїв, його гілки Альбінів:
 Авл Постумій Альбін Регіллен - військовий трибун з консульською владою 397 року до н. е.
 Авл Постумій Альбін Регіллен — військовий трибун з консульською владою 381 року до н. е.
 Авл Постумій Альбін — консул 242 року до н. е.
 Авл Постумій Альбін Луск — консул 180 року до н. е.
 Авл Постумій Альбін — консул 151 року до н. е.
 Авл Постумій Альбін — консул 99 до н. е.

Див. також 
 Авл Постумій Альб Регіллен
 Постумії